750 steht für:
 das Jahr 750
 Telescore 750, eine stationäre Spielekonsole der ersten Konsolengeneration

Fahrzeuge:
 Laverda 750, italienisches Motorradmodell
 Soletta 750, Schweizer Automodell
 Aero 750, tschechoslowakisches Automodell
 Trippel 750, deutsches Automodell
 Solo 750, deutsches Automodell
 Roewe 750, chinesisches Automodell
 Zastava 750, jugoslawisches Automodell

Siehe auch: